«VOLAC» — российский музыкальный хаус-дуэт, основанный в 2013 году диджеем Александром Гороховым и музыкантом Стасом Москалеевым в Иркутске.

Дуэт является самым востребованным электронным проектом в России, резиденты музыкального хаус-лейбла — «Night Bass». Участники крупнейших электронных фестивалей: «EDC Las Vega», «Holy Ship», «Hard Fest», «Alfa Future People».

История

История создания 
Александр и Стас познакомились ещё в раннем детстве, в родном городе — Иркутске. Алесандр на протяжении нескольких лет обучался в музыкальной школе, но у него не было никакого интереса к музыкальному творчеству. Стас вырос в творческой семье, мама — была музыкальным преподавателем.

Несколько лет спустя, у Александра и Стаса появился интерес к электронной музыке, в возрасте 15 лет, они начали изучать музыкальный секвенсор — FL Studio. Тогда начали начали пытаться писать песни в электронном жанре.

Александр создал Дип-хаус, а Стал пытался создать фестивальный EDM.

По окончании средней школы, Александр отправился обучаться на инженера-строителя, А стас уехал обучаться на экономиста-переводчика в Китай. Александр и Стас не бросили создавать совместные проекты, на расстоянии они продолжали делать песни.

Стас обучаясь в Китае, параллельно работал диджеем в местном клубе.

В 2013 году был образован музыкальный хаус-дуэт, название было придумано спонтанно, из-за английского слово — vocal (). В те годы на пике популярности были жанры: Джи-хаус, который заинтересовал Стаса и Александра, они начали постепенно создавать композиции в этом жанре.

Первый успех 
Первым их успешным релизом стал — «SnapBack», который был замечен Amine Edge. Вскоре они подписались на музыкальный лейбл — «CUFF». Песня стала популярной в Бразилии, к тому времени, дуэт записал ещё один сингл — «Drug Dealer».

Переезд и выпуск EP 
В 2014 году дуэт выпустил первый EP, на музыкальном лейбле — «Bunny Tiger». В том же году, они познакомились с менеджером и уехали в Бразилию, где была их основная аудитория. Затем переехали обратно в Россию, где начали развивать своё творчество, в 2015 году дуэт переехал в Санкт-Петербург, но затем они окончательно переехали в Москву.

Дуэт стал одним из главных представителей музыкального жанра — «Джи-хаус», вскоре они начали сотрудничать с Бразильскими музыкальными лейблами.

В 2016 году дуэт запустил собственную серсию подкатстов — «Volacast», гостями которых были различные представители шоу-бизнеса. Затем они на концерте познакомились с владельцем музыкального лейбла — «Night Bass Records».

В середине 2016 года, дуэт выпустил EP — «Grow Up», на музыкальном лейбле, продолжая творческую деятельность, дуэт познакомиился «Destucto», который является основателем электронного фестиваля в Лос-Анджелесе — «Hard Summer» и «Holy Ship».

Участники 
 Александр Горохов — диджей
 Стас Москалев — музыкант, музыкальный продюсер

Концертный тур 
 «EDC Las Vega»
 «Holy Ship»
 «Hard Fest»
 «Alfa Future People»

Дискография

EP

Ремиксы 
 2015 — «See Your Face (Matin Remix)»
 2016 — «Haute Couture Remixes»
 2017 — «No Love (Remixes)»
 2019 — «Like Dis (feat. Gustavo Mota)»
 2020 — «Feel the Beat / Super Cute Remixes»
 2021 — «Naughty Water Remixes»

Синглы 
 2014 — «Real N***a»
 2015 — «See Your Face»
 2015 — «Girls Like Dick»
 2015 — «Holla»
 2015 — «Sexy Lady Show»
 2015 — «Hold Me Down (feat. Vanilla Ace)»
 2015 — «Never Let Up»
 2015 — «Haute Couture»
 2015 — «Gotta Loop»
 2016 — «Underground»
 2016 — «Boo Boo (feat. Bruno Furlan»
 2016 — «Drugz & Music»
 2016 — «UZI»
 2016 — «Do Ya Thing»
 2017 — «Noize (feat. Deniz Kabu)»
 2017 — «No Love»
 2017 — «What U Want»
 2018 — «Russian Style»
 2018 — «Nimble Like Jack (feat. Stace Cadet)»
 2018 — «Like Dis (Radio Edit)»
 2018 — «Bass Zone (with Dread MC)»
 2018 — «Funky»
 2019 — «Porsche»
 2019 — «Feel It»
 2019 — «Filthy (feat. Dread MC)»
 2019 — «In A Club»
 2019 — «We Are Siberia»
 2019 — «Feel the Beat / Super Cute»
 2020 — «Baby Boy»
 2020 — «Muchacho»
 2020 — «Everyone»
 2021 — «Candy Shop»
 2021 — «Lose Control (feat. Purple Velvet Curtains)»
 2021 — «Naughty Water»
 2021 — «Work It»
 2022 — «Don't Be Afraid»
 2022 — «Blow My Mind (feat. Miranda Myles)»
 2022 — «To the Beat»
 2022 — «Uh la La»
 2022 — «Freak With Us»

Компиляции 
 2021 — «Volac at Seismic Dance Event 4.0 (DJ Mix)»

Лейблы 

 «Bunny Tiger»
 «CUFF»
 «Insomniac»
 «Night Bass Records»
 «G-MAFIA Records»
 «Mix Feed»
 «Sleazy G»
 «All My Friends»
 «No Deinition»

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт — VOLAC
 
 
 
 Биография и история дуэта VOLAC
 Страница — VOLAC на EuropaPlus

Музыкальные дуэты
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2013 году